Duchatel oder Duchâtel ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspard Duchâtel (1766–1793), französischer Revolutionär
 Napoléon Joseph Léon Duchâtel (1804–1884), französischer Beamter und Politiker
 Pierre Duchâtel (1480–1552), französischer Geistlicher, Bischof von Mâcon und Orléans
 Suzanne Duchâtel-Bidault (1892–1979), französische Autorin

Siehe auch:
 Tanneguy du Chastel